Příměstská železnice v Istanbulu je síť příměstské železnice, která doplňuje síť veřejné dopravy v Istanbulu.

Rozsah dopravy 
V současné době tvoří příměstská železnice v Istanbulu dvě tratě, vedoucí po pobřeží. Jedna vede na evropské straně města, druhá na asijské. Evropská trať je dlouhá 30 km, má 18 zastávek. Trať začíná v centru, ve stanici Sirkeci, kde je umožněn i přestup na moderní tramvajovou trať a vede zhruba stejným směrem jako ona trať do stanice Halkali, na západě města. Druhá trať v asijské části města byla vystavěna také na jižní části pobřeží, tato je dlouhá 44 km a má 28 stanic, vlak trasu ujede za 65 minut. Oba systémy jsou elektrifikované a přepraví 13 000 cestujících za hodinu.

Doprava v Istanbulu
Příměstské železnice
Železniční tratě v Turecku